Geliebte Lügen bezeichnet:

 Geliebte Lügen (1975), US-amerikanischer Spielfilm
 Geliebte Lügen (2005), britischer Spielfilm von Julian Fellowes